Un claveau est un élément d'architecture.

 Anatole Claveau (1835–1914), journaliste, romancier, auteur d'essais littéraires, secrétaire rédacteur au Corps législatif (1865), puis chef du service des rédacteurs à la Chambre des députés (1890-1914)
 André Claveau (1911–2003), un acteur et chanteur français.
  (1891-1954), général français
 Émile Claveau (1892–1974), concepteur et constructeur d'automobiles
 Pierre Claveau (1952–2003), un acteur québécois.
 Caroline Claveau, une actrice québécoise.

Autres
 Claveau est une station de la Ligne B du tramway de Bordeaux.
 Claveau est une manufacture française de pianos.
 Claveau est une variante du mot clavelée qui désigne une variole des Ovins.

Références